

Araldica
 Duca di Clarence – titolo nobiliare inglese riferita a Clare nel Suffolk
 Re d'armi di Clarence – incarico dell'araldica inglese

Cinema e televisione
 Clarence – film del 1922 diretto da William C. deMille
 Clarence – film del 1937 diretto da George Archainbaud
 Clarence – film TV del 1990 diretto da Eric Till, spin-off de La vita è meravigliosa.
 Clarence – serie animata di Cartoon Network

Geografia 
 Australia
 Clarence – fiume del Nuovo Galles del Sud
 Clarence – Local Government Area della Tasmania
 Francia
 Clarence – fiume, affluente del Lys
 Stati Uniti d'America
 Clarence – città della Contea di Cedar, Iowa
 Clarence – villaggio della Parrocchia di Natchitoches, Louisiana
 Clarence – township della Contea di Calhoun, Michigan
 Clarence – città della Contea di Shelby, Missouri
 Clarence – città della Contea di Erie, New York
 Clarence – census-designated place, situato nello stato della Pennsylvania, nella contea di Centre

Informatica 
 Clarence – portale satirico fondato da Gianluca Neri e Roberto Grassilli, ora proprietà di Dada

Onomastica
 Clarence – nome proprio di persona inglese maschile
 Clarence – forma francese del nome proprio di persona italiano Clarenzio

Teatro
 Clarence – lavoro teatrale di Booth Tarkington

Altro 
 Clarence – tipo di carrozza